

Carriera

Club
Jake Barker-Daish inizia la sua carriera da calciatore nel 2008, quando viene acquistato dall'Altona Magic dove milita una sola stagione, tra le file della formazione primavera, prima di esser ceduto all'AIS. Due anni più tardi, esattamente nel 2011, viene acquistato dal Gold Coast United dove debutta, in prima squadra, il 17 febbraio 2012 durante il match di campionato con i Melbourne Heart. Rimedia la sua prima ammonizione, in carriera, il 25 febbraio nella partita contro i Melbourne Victory.

Il 6 aprile 2012 viene annunciato il suo passaggio all'Adelaide United.

Nazionale
Nel 2011 ottiene una sola presenza nel Campionato mondiale di calcio Under-20 con i suoi compagni di squadra dell'Under-20.

Note

Collegamenti esterni